Ямышево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Абакановского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Абакановский сельсовет.

Деревня Ямышево зарегистрирована 16 ноября 2000 года. По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Ямышево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района